Walter Landauer ist der Name folgender Personen:

* Walter Landauer (Biologe) (1896–1980), deutsch-amerikanischer Biologe 
 Walter Landauer (Verleger) (1902–1944), deutscher Verleger
 Walter Landauer (Pianist) (1909–1983), österreichischer Pianist